Almonacid de la Cuba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almonacid de la Cuba (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Almonacid de la Cuba (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar